BZ je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Belize
 3-kinuklidinil benzilat - halucinogen brez vonja
 bzip2

Glej tudi 

Kratice